Жорж Лако́мб (; ,  — , ) — французский  и -символист, член группы «Наби».

Жизнь и творчество 
Родился в интеллигентной и состоятельной семье. Мать — художница Лаура-Бонамур Лакомб (1834—1924). Первым его учителем рисования была мать. Затем живопись и скульптуру изучал в парижской академии Жюлиана, где его учителями были импрессионисты Альфред-Филипп Ролль и Анри Жерве. С 1888 по 1897 г. проводит лето в Камаре (Финистер), в тесном кружке художников и писателей. В 1892 г. знакомится там с Серюзье, а год спустя участвует в выставке наби. Серюзье занимается оформлением мастерской Лакомба в Версале (к сожалению, композиции эти утрачены); Лакомб же выполняет большие панно для салона Габриель Венгнер — аллегорические изображения четырех времен года. Сохранились работы, посвященные весне и осени. 

После того, как художник в 1892 году вступил в группу «наби», он познакомился с такими мастерами, как Эмиль Бернар и Поль Серюзье. Годом позже произошла встреча Лакомба с Полем Гогеном, резьба по дереву которого (с элементами символистского искусства) оказала влияние на скульптурное творчество самого Лакомба. Свидетельство его незаурядного мастерства — кровать, украшенная четырьмя панно, где символически изображены любовь, рождение человека, смерть и сон. Это удивительное произведение, по словам Агнес Гумберт, напоминает маорийскую скульптуру и предвосхищает абстракцию, оно было предметом восторга Пауля Клее. Как и многие художники своего времени, он многие годы (с 1888 по 1897) проводил летние месяцы в Бретани, на этюдах (в Камаре-сюр-Мер).

Будучи также и скульптором, Ж. Лакомб получил от современников прозвище «Le Nabi sculpteur» (скульптор Наби), и рядом критиков вообще воспринимался лишь как успешный скульптор. В 1905 г. по мотивам стихов Бодлера Лакомб выполняет три барельефа («Проклятые женщины»). В свободное время Жорж Лакомб делился своим опытом скульптора в стенах Académie Ranson; известно, что в 1909-м Лакомб изваял бюст Поля-Элье Рансона (Paul-Elie Ranson).

Скончался Жорж Лакомб 29 июня 1916-го; на момент смерти Жоржу было 48 лет. Причиной смерти Лакомба стал туберкулёз.

Примечания

Литература 
 J. Ansieau:  (Mémoire de l’Ecole du Louvre), 1969 — R. Negri:  Milan 1970.
 Joelle Ansieau. Georges Lacombe. 1868—1916. / Catalogue raisonné. — : Somogy Éditions d’Art, 1998.
 Die Nabis: Propheten der Moderne. / Claire Frèches-Thory/Ursula Perucchi-Petry (сост.). — : Kunsthaus Zürich & Grand Palais, & München: Prestel, 1993. — ISBN 3-791-31969-8.

Дополнения 
 Работы Ж. Лакомба в музее Орсе
 Artcyclopedia: Жорж Лакомб

Галерея 

Художники-символисты
Художники-пейзажисты Франции
Умершие от туберкулёза